Hochschild ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hochschild (* 1942), US-amerikanischer Autor und Journalist
 Anna Sara Hochschild (1891–1972), deutsch-schweizerische Kinderbuchautorin und Krankenpflegerin, siehe Anni Reiner
 Arlie Russell Hochschild (* 1940), US-amerikanische Soziologin und Autorin
 Berthold Hochschild (1860–1928), deutsch-amerikanischer Unternehmer (Metallgesellschaft; American Metal Company), Bruder des Zachary Hochschild
 Gerhard Hochschild (1915–2010), US-amerikanischer Mathematiker
 Jan Hochschild (* 1996), deutscher American-Football-Spieler
 Jennifer L. Hochschild (* 1950), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Joshua Hochschild (* 1972), US-amerikanischer Philosoph
 Moritz Hochschild (1881–1965), bolivianischer Zinn-Baron. Vetter von Zachary Hochschild, geb. als Zodik Hochschild
 Ulrich Hochschild (* 1949), deutscher Diplomat
 Zachary Hochschild (1854–1912), geb. als Zodik Hochschild, Mitbegründer der Frankfurter Metallgesellschaft und der Metallurgischen Gesellschaft, Vetter von Moritz Hochschild

Siehe auch:
 Hochschild-Homologie und Kohomologie